Frühwirth ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Frühwirth (* 1969), österreichischer Triathlet
 Andreas Franz Frühwirth (1845–1933), österreichischer Kardinal und Kardinalgroßpönitentiar
 Eduard Frühwirth (1908–1973), österreichischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Hermine Frühwirth (1909–1991), österreichische Architektin
 Johann Frühwirth (1640–1701), österreichischer Bildhauer

 Michael Frühwirth (1891–1958), österreichischer Politiker (SDAP/SPÖ) und Gewerkschaftsfunktionär
 Simon Frühwirth (* 2000), österreichischer Schauspieler
 Sylvia Frühwirth-Schnatter (* 1959), österreichische Statistikerin und Hochschullehrerin
 Thomas Frühwirth (* 1981), österreichischer Sportler (Paratriathlon und Handbike)

Siehe auch:
 Frühwirt